Merriam ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Parkhurst Merriam (1923–1980), US-amerikanischer Musikethnologe, verunglückte beim LOT-Flug 007
 Augustus C. Merriam (1843–1895), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Charles Edward Merriam (1874–1953), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

 Frank Merriam (1865–1955), US-amerikanischer Politiker
 John Campbell Merriam (1869–1945), US-amerikanischer Paläontologe
 Ned Merriam (1884–1956), US-amerikanischer Leichtathlet 
 William Rush Merriam (1849–1931), US-amerikanischer Politiker 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Merriam (Illinois)
 Merriam (Indiana)
 Merriam (Kansas)
 Merriam (Minnesota)
 Merriam (Ohio)
 Merriam Woods (Missouri)